Seyppel ist der Familienname folgender Personen: 

 Carl Maria Seyppel (1847–1913) Düsseldorfer Karikaturist und Schriftsteller
 Hans Seyppel (1886–1945), Düsseldorfer Maler, Sohn von Carl Maria Seyppel
 Joachim Seyppel (1919–2012), deutscher Schriftsteller und Literaturwissenschaftler 

Siehe auch
 Seippel